Hércules CF – hiszpański klub piłkarski 
 Lockheed C-130 Hercules – amerykański samolot
 Hughes H-4 Hercules – amerykańska łódź latająca
 Hercules Graphics Card – standard kart graficznych
 Hercules Computer Technology, Inc. – producent kart graficznych Hercules
 Ray Fernandez, pseudonim Hercules – amerykański wrestler
 Hercules – tytuł (oryginalny) filmu animowanego z 1997 roku
 Hercules – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 M88A2 Hercules – najnowsza wersja produkcyjna wozu zabezpieczenia technicznego M88 Recovery Vehicle

Zobacz też 
 Herkules
 Herkules (ujednoznacznienie)